Argentina
Dipartimento di General Güemes – dipartimento della provincia del Chaco
Dipartimento di General Güemes – dipartimento della provincia di Salta